'''Estlands fotbollslandslag
Estlands herrlandslag i fotboll
Estlands damlandslag i fotboll